Pausânias (general) — general espartano, regente do reino após a morte de Leónidas I na Batalha das Termópilas 

 Pausânias de Esparta — rei de Esparta entre  e 

 Pausânias (pretendente) — pretende ao trono do Reino da Macedônia que tentou ser rei após Alexandre II

 Pausânias (geógrafo) — viajante e geógrafo grego do , também conhecido como Pausânias da Lídia

Desambiguações de antropônimos